Boceguillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boceguillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Boceguillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar